В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Columbus 1972, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1972, Розмарі Казалс здобула титул, у фіналі перемігши Франсуазу Дюрр 6-7, 7-6, 6-0.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (півфінал)
  Ненсі Гюнтер (чвертьфінал)
  Розмарі Казалс (Переможниця)
  Керрі Мелвілл (2-ге коло)

 Франсуаза Дюрр (фінал)
 Венді Овертон (чвертьфінал)
 Валері Зігенфусс (півфінал)
 Гелен Гурлей (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1972